Niemcy:
 Rothenturm – dzielnica Ingolstadt

Zobacz też:
 Rotenturm
 Rothenthurm